Giustinian ist der Familienname folgender Personen:

 Bernardo Giustinian (1408–1489), venezianischer Diplomat, Politiker und Historiker
 Giobatta Giustinian (1816–1888), italienischer Politiker, Bürgermeister von Venedig
 Marcantonio Giustinian (1619–1688), Doge von Venedig
 Marc Antonio Giustinian, venezianischer Drucker
 Piero Giustinian (* um 1490; † 1576), venezianischer Senator und Geschichtsschreiber

Giustinian steht für folgende Bauwerke:
 Ponte Giustinian, Brücke in Venedig
 Villa Giustinian, Villa in Roncade, Italien

Siehe auch:
 Palazzo Giustinian
 Giustiniani
 Justinian